Каллас:

Фамилия 
 Каллас — македонский военачальник, живший в IV веке до н. э.
 Каллас, Айно (1878—1956) — финская писательница, писавшая стихи, новеллы, романы и пьесы.
 Каллас, Джон — руководитель проекта Mars Exploration Rover.
 Каллас, Кая (1977) — эстонский юрист, политический и государственный деятель.
 Каллас, Кристина (род. 1976) — эстонский политик.
 Каллас, Мадис (род. 1981) — эстонский легкоатлет и политик.
 Каллас, Мария (1923—1977) — греческая и американская оперная певица (сопрано).
 Каллас, Оскар (1868—1946) — эстонский дипломат, фольклорист и языковед.
 Каллас, Сийм (род. 1948) — эстонский политик, вице-президент Европейской комиссии и её комиссар по транспорту.
 Каллас, Чарли (1927—2011) — американский стендап-комик и актёр.

Топоним 
 Каллас — коммуна во Франции, департрмент Вар.

См. также 
 Каллас и Онассис
 Каллас навсегда